Agrarium bezeichnet eine Dienstleistungseinrichtung für Tagesbesucher mit Angeboten, die in einem weitgefassten Sinn mit Pflanzenzucht, Tierhaltung oder Ernährungswirtschaft zu tun haben. 

 siehe Agrarium (Kiekeberg), ein Schaumagazin zu den Themen Landwirtschaft und Ernährungsindustrie in Rosengarten, Landkreis Harburg (Niedersachsen)
 siehe Agrarium (Steinerkirchen), einen Garten-, Tier- und Erlebnispark in Steinerkirchen an der Traun, Hausruckviertel (Oberösterreich)